Хынахлы () — село в Агдашском районе Азербайджана.

Этимология 
Прежнее название — Хыналыхлы, позже сокращено. Название происходит от названия села Хиналуг Кубинского района.

История 
Село основано в середине XIX века переселенцами из сёл Хиналуг и Гапут Кубинского района.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Леки Геокчайского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Котанархский сельсовет в Агдашском районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Хынахлы входило в Котанархский сельсовет Агдашского района Азербайджанской ССР.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и был учрежден Котанархский муниципалитет Агдашского района, в который и вошло село.

География 
Хынахлы расположен на левом берегу реки Куры.

Село находится в 3 км от центра муниципалитета Котаван, в 42 км от райцентра Агдаш и в 275 км от Баку.

Село находится на высоте 5 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается хлопководством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,8 °C. В селе семиаридный климат.

Инфраструктура 
В советское время село близ села находилась молочно-товарная ферма.

В селе расположена средняя школа, в 2018 году начато строительство новой школы модульного типа.

Через село проходит автодорога «Ляки-Пираза-Хынахлы», построенная в 2016 году.

Примечания 

Населённые пункты Агдашского района